Ketelvaart (Gent), (Ketelvest), een straat en waterloop in de Belgische stad Gent
 Ketelvaart (Friesland), een vaart in de Nederlandse provincie Friesland, officiële naam Tsjettelfeart